Кортацци — итальянская фамилия.

 Кортацци, Джеймс — городской голова Одессы
 Кортацци, Иван Егорович (1837—1903) — российский астроном
 Кортацци, Георгий Иванович (1866—1932) — генерал-майор, участник русско-японской, первой мировой и гражданской войн